Štěpán z Anjou ( István; 20. srpna 1332 - 9. srpna 1354) byl vévoda slavonský (bán), chorvatský, dalmátský a transylvánský.

Život 
Narodil se jako nejmladší z pěti synů uherského krále Karla Roberta a Alžběty, dcery Vladislava Lokýtka. Roku 1350 se oženil s ovdovělou Markétou, dcerou císaře Ludvíka Bavora. Během nepřítomnosti staršího vládnoucího bratra Ludvíka držel společně s matkou regentskou vládu. Bratr jej obdařil řadou vévodství. Štěpánova věž na Budínském hradě nese jméno tohoto uherského prince, který zemřel roku 1354 a byl pohřben po boku svých předků v katedrále ve Stoličném Bělehradě.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Anjouovci
Uherští princové
Slavonští bánové
Chorvatští vévodové
Dalmátští vévodové
Pohřbení v katedrále v Székesfehérváru
Narození 20. srpna
Narození v roce 1332
Úmrtí 9. srpna
Úmrtí v roce 1354
Muži